Анастас Николов Мушмов е възрожденски български общественик, кмет на Струга.

Биография 
Роден е в град Струга, тогава в Османската империя, и е единствено дете на Никола Мушмов и Кръста Хаджова. Вуйчо му Наум Хаджов е учител, а дядо му Христо Хаджов е виден стружки първенец. Още млад Анастас Мушмов се залавя с търговия, забогатява и става виден член на Стружката българска община. Избран е за кмет на Струга и аза в Охридския меджлис. Постепенно си спечелва неприятели сред стружките турци и албанците от Велеща.

Убит е в къщата си от турци през октомври 1876 година, в бурното време след Априлското въстание. Заместен е като кмет от Мате Гълъбов, аза в Охрид.

Негов син е видният български нумизмат Никола Мушмов.

Бележки 

Български общественици от Македония
Кметове в Османската империя
Български търговци
Родени в Струга
Починали в Струга
Кметове на Струга